Emanuel Rasmus Grove er navnet på flere personer:

 Emanuel Rasmus Grove (embedsmand) (1756-1847) – en dansk embedsmand og diplomat
 Emanuel Rasmus Grove (ingeniør) (1812-1871) – en dansk ingeniør